Вале́рий Дми́триевич Заха́ров:

 Захаров, Валерий Дмитриевич (1938—2019) — российский физик, философ физики.
 Захаров, Валерий Дмитриевич (род. 1935) — российский офтальмолог.